Караул (Красноярский край) — село в Красноярском крае.
 Караул (Восточно-Казахстанская область) — село в Восточно-Казахстанской области.